Redshift ou Red shift, en anglais, désigne le décalage vers le rouge, un phénomène astronomique.

De plus, ce mot est utilisé pour désigner :
 Redshift, un logiciel permettant d'ajuster les couleurs d'un écran d'ordinateur ;
 , une offre de cloud de la société Amazon ;
 Redshift, un groupe de musique électronique.